US Open-mesterskabet i damesingle 2019 var den 133. turnering om US Open-mesterskabet i damesingle. Turneringen var en del af US Open 2019 og blev spillet i USTA Billie Jean King National Tennis Center i New York City, USA. Hovedturneringen med deltagelse af 128 spillere blev spillet i perioden 26. august - 8. september 2019, mens kvalifikationen afvikledes den 19. - 23. august 2019.

Mesterskabet blev vundet af Bianca Andreescu, som dermed blev den første canadiske spiller, der vandt en grand slam-titel i single. Det var en passende kulmination Andreescus bemærkelsesværdige debutsæson på WTA Tour, hvor hun inden US Open allerede havde vundet de to store turneringer i Indian Wells og Toronto). I finalen besejrede hun Serena Williams med 6−3, 7−5 på en time og 39 minutter.

Bianca Andreescu var den første spiller, der nåede US Open-finalen i damesingle i hendes hovedturneringsdebut, siden Venus Williams udførte samme bedrift som 17-årig i 1997, og det første spiller i den åbne æra, der vandt US Open-mesterskabet i damesingle i sin hovedturneringsdebut i US Open. Den 19-årige canadier blev samtidig den første teenager, der vandt en grand slam-titel i single, siden Marija Sjarapova vandt US Open 2006, og den første spiller født i 2000'erne, der vandt en grand slam-titel i single. Det var blot fjerde gang, at Andreescu deltog i hovedturneringen i en grand slam-turnering i damesingle, og hun tangerede dermed Monica Seles' rekord for den hurtigste vej til sin første grand slam-titel. Seles vandt French Open 1990 i sin fjerde grand slam-hovedturnering. Resultaterne medførte, at Bianca Andreescu avancerede til femtepladsen på WTA's verdensrangliste, hvilket var en tangering af den højeste rangering opnået af en canadisk kvinde. Et år tidligere var hun rangeret som nr. 208.

Det var tredje år i træk, at US Open-mesterskabet i damesingle blev vundet af en spiller, der vandt sin første grand slam-titel (Sloane Stephens i 2017 og Naomi Osaka i 2018), og det var tredje gang inden for de seneste 12 måneder, at en grand slam-titel i damesingle blev vundet af en spiller, der var i sin første grand slam-finale i single (de to første var Naomi Osaka i US Open 2018 og Ashleigh Barty i French Open 2019).

Serena Williams tabte sin fjerde grand slam-finale i træk, hvilket hun ikke havde prøvet tidligere i karrieren, og det mislykkedes derfor for fjerde gang i træk for amerikaneren at tangere Margaret Courts rekord på 24 grand slam-titler i damesingle. Til gengæld nåede hun op på 101 vundne kampe i US Open-mesterskabet i damesingle, hvilket var en tangering af Chris Everts rekord. Williams spillede sin 33. grand slam-finale i damesingle, og det var hendes 10. nederlag i disse finaler. Serena Williams blev i en alder af 37 år og 347 dage den ældste grand slam-finalist i damesingle i tennishistorien, hvilket var en forbedring af hendes egen rekord. Aldersforskellen på de to finalister, 19-årige Andreescu og 37-årige Williams, var 18 år og 263 dage, hvilken var den største aldersforskel mellem to grand slam-finalister i den åbne æra.

Den forsvarende mester, Naomi Osaka, blev slået ud i fjerde runde af Belinda Bencic med 7−5, 6−4.

Pengepræmier og ranglistepoint 

Den samlede præmiesum til spillerne i damesingle androg $ 23.222.000 (ekskl. per diem), hvilket var en stigning på 5,7 % i forhold til året før.

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen havde deltagelse af 128 spillere, der var fordelt på:
 104 direkte kvalificerede spillere i form af deres ranglisteplacering pr. 15. juli 2019 (seks uger før turneringens start).
 8 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 16 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

På grund af sene afbud fra seks af de direkte kvalificerede spillere blev der endvidere plads til seks lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Seedede spillere 

De 32 bedst placerede af deltagerne på WTA's verdensrangliste pr. 19. august 2019 (en uge før turneringsstart) blev seedet. Da 17.-seedede Markéta Vondroušová meldte afbud, blev gruppen af seedede spillere udvidet med Zhang Shuai.

Følgende spillere fra toppen af WTA's verdensrangliste deltog ikke i mesterskabet.

Wildcards 

Otte spillere modtog et wildcard til hovedturneringen. Deres verdensranglisteplacering pr. 19. august 2019 er angivet.

Kvalifikanter 

16 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen fra kvalifikationen, jf. afsnittet Kvalifikation.

Lucky losere 

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen fra kvalifikationen som lucky losere:

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Kvalifikation 

I kvalifikationsturneringen spillede 128 spillere om 16 ledige pladser i hovedturneringen. Heraf havde ni spillere har modtaget et wildcard (WC). Kampene blev spillet i USTA Billie Jean King National Tennis Center i New York City, USA i perioden 19. - 23. august 2019.

Følgende 16 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Se også 
 US Open-mesterskabet i herresingle 2019
 US Open-mesterskabet i herredouble 2019
 US Open-mesterskabet i damedouble 2019
 US Open-mesterskabet i mixed double 2019

Eksterne henvisninger 
 US Open

Noter 

US Open 2019
2019
WTA Tour 2019